Lucciano ima više značenja:
 Lucciano, Macerata
 Lucciano, Pistoia